Moviment Nacional Socialista dels Països Baixos (del seu nom en neerlandès Nationaal-Socialistische Beweging), partit polític històric dels Països Baixos
 Brigada del Nou Sudan (del seu nom en anglès New Sudan Brigade), grup armat actiu a la guerra civil del Sudan
 Oficina de Seguretat Nacional (del seu nom en anglès National Security Bureau), servei d'intel·ligència de la República de la Xina
 National Science Board, òrgan rector de la National Science Foundation dels Estats Units
 Norges Statsbaner, empresa estatal dels ferrocarrils de Noruega